Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Junqueira che ha battuto in finale Máximo González 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Brian Dabul (secondo turno)
 Andrej Golubev (quarti di finale)
 Máximo González (finale)

 Nicolas Devilder (semifinali)
 Harel Levy (secondo turno)
 Pablo Andújar (semifinali)
 David Guez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2008